Hieronder volgt een lijst van grote steden in Bosnië en Herzegovina. Alle steden met meer dan 10.000 inwoners zijn opgenomen in de lijst.

Externe link
 City population in Bosnië en Herzegovina

 
Bosnie en Herzegovina
Grote